Ведемейер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Ведемейер, Альберт Коади (1897—1989) — американский генерал.
 Ведемейер, Антон Иванович (1765-1806) — генерал-майор. Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 1060 (545); 15 сентября 1794.
 Ведемейер, Николай Александрович (1812—1888) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант.
 Ведемейер, Пётр Александрович (1794—1863) — генерал от инфантерии.